Numéro EORI
Liste des îles des Fidji#Archipel Mamanuca I Ra